Il vantaggio nel diritto civile;
La norma del vantaggio (conosciuta anche come regola del vantaggio) nel gioco del calcio.